Хуан Антонио Самаранч-и-Сализакс (; род. 1 ноября 1959) — испанский спортивный деятель и деятель международного олимпийского движения. Член Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета Испании, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья.

Биография 
Родился в семье Хуана Антонио Самаранча и Марии Терезы Сализакс.

Образование 

Получил диплом в области промышленного инженеринга в Барселонском университете и степень Магистра делового администрирования в Нью-Йоркском университете (США).

Деловая карьера 

1982—1986 годы — директор по бюджету International Flavours and Fragances

1986—1989 годы — финансовый аналитик First Boston Corporation (Нью-Йорк, США)

1989—1991 годы — вице-президент и партнёр S.G. Warburg and Co.

С 1991 года — исполнительный директор и партнёр-основатель GBS Finanzas S.A.

Вице-президент Королевского автомобильного клуба Каталонии.

Деятельность в международных и испанских спортивных организациях 

С 1984 по 1990 год — член Совета Испанской федерации современного пятиборья.

С 1984 по 1996 год — член Совета Международной федерации современного пятиборья.

С 1989 года — член Национального олимпийского комитета Испании.

С 1996 года — первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья.

Работа в МОК

С 2001 года — член Международного олимпийского комитета.

С 2002 по 2006 год — член Координационной комиссии XX зимних Олимпийских игр в Турине 2006 года.

С 2004 года — член Комиссии МОК по маркетингу.

С 2006 года — член Комиссии МОК «Спорт для всех».

С 2007 года — член Координационной комиссии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года

С 2012 года — член Исполкома МОК.

С 2014 года — член Комиссии МОК «Олимпийская солидарность».

Награды 
 Золотая медаль Королевского ордена «За спортивные заслуги» (2007 год)

Семья 
Женат, имеет 4 детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МОК

Члены Международного олимпийского комитета
Предприниматели Испании
Выпускники Барселонского университета
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы бизнеса Стерна (Нью-Йоркский университет)
Маркизы Испании